Перакюла (Peraküla) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Перакюла — село у волості Ляене-Ніґула повіту Ляенемаа.
 Перакюла — село у волості Виру повіту Вирумаа.
 Перакюла — колишнє село, що розташовувалося на території сучасної волості Мулґі повіту Вільяндімаа.